Konferencja w Lozannie
 Konferencja w Lozannie (1932) (Wielka Brytania, Francja, Niemcy)
 Konferencja w Lozannie (1949) (Izrael, Palestyna)